Durkin ist der Familienname folgender Personen:

 Casey Durkin, US-amerikanische Designerin und Schauspielerin
 Chris Durkin (* 2000), US-amerikanischer Fußballspieler
 Chris Durkin (Baseballspieler) (* 1970), US-amerikanischer Baseballspieler

 Junior Durkin (1915–1935), US-amerikanischer Schauspieler
 Leo Durkin (* 1992), US-amerikanischer Volleyballspieler
 Martin Patrick Durkin (1894–1955), US-amerikanischer Politiker
 Patrick Durkin (1936–2009), britischer Schauspieler
 Paul Durkin (* 1955), englischer Fußballschiedsrichter
 Tom Durkin, US-amerikanischer Fußballtrainer
 Witali Walerjewitsch Durkin (* 1979), russischer Badmintonspieler

Siehe auch:
 Durkan